

Межеєво — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Межеєво — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства